Blindert bezeichnet 

 Benjamin Blindert (* 1986), deutscher Boxer
 Blindert (Hümmel), Ortsteil der Gemeinde Hümmel, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz